Stan (canção) — canção do rapper Eminem
 Stan (software) — software de inferência bayesiana escrito em C++
 Big Stan — filme de 2007, dirigido por Rob Schneider
 Gamla stan — cidade velha de Estocolmo, Suécia
 Stan -- fóssil de Tyrannosaurus rex encontrado na Formação Hell Creek
 Stan (unidade administrativa) -- unidade administrativa histórica na Rússia, exceto Veliki Novgorod. Stans existiram até o Séc. XVIII, mas em algumas regiões da Rússia esse nome foi aplicado a distritos até o início do Séc. XX. 

Desambiguação
Hipocorísticos